Olaszország
Peglio, település Lombardia régióban, Como megyében
Peglio, település Marche régióban, Pesaro és Urbino megyében